Districte de Bidar, districte de l'estat de Karnataka, Índia
 Bidar (ciutat), ciutat de l'Índia a l'estat de Karnataka
 Sultanat de Bidar, estat de l'Índia que va existir entre 1492 i 1619